

Nom commun

Chevelure, pelage 
Curl est un mot anglais qui signifie courbe, boucle (de cheveux). Exemples :
American curl, une race de chat ;
Jheri curl, un style de coiffure ;

Surf 
Curl peut désigner le creux de la vague dans le langage du surf
Curl Girls, une émission de téléréalité américaine avec six filles passionnées de surf ;
Rip Curl, entreprise australienne, de vêtements, d'accessoires et d'équipements de surf ;
Rip Curl Pro Bells Beach, compétition internationale de surf se déroulant à Bells Beach (Australie) ;
Rip Curl Women's Pro 2009, compétition internationale de surf WCT féminin se déroulant à Bells Beach (Australie) ;
Rip Curl Pro Bells Beach 2009, compétition internationale de surf ASP (hommes) se déroulant à Bells Beach (Australie) ;
Rip Curl Pro Bells Beach 2015, compétition internationale de surf se déroulant à Bells Beach (Australie) ;
Yop Rip Curl Cup, compétition internationale de surf en 1999 se déroulant à Saint-Leu (île de la Réunion).

Gymnastique de forme (fitness) 
Curl dans le langage du fitness désigne le fait de soulever un poids en suivant une trajectoire courbe. On parle ainsi de :
 Curl avec haltères : exercices de base pour développer la force et le volume musculaire du muscle du bras ; 
 Leg curl : activité de musculation des membres inférieurs.

Physique, mathématiques 
En physique et en mathématiques, curl est la notation anglo-saxonne pour désigner le rotationnel.

Patronyme

Carolyn Curl (1965-), une skieuse de vitesse américaine ;
Robert Curl (1933-2022), un chimiste américain récipiendaire du prix Nobel de chimie.

Sigle, code 
En informatique :
cURL, une interface en ligne de commande destinée à récupérer le contenu d'une ressource accessible par un réseau informatique.
Curl, un langage de programmation.

Références

Liens externes